Adamsville – città della Contea di Winston, Alabama
 Adamsville – villaggio della Contea di Muskingum, Ohio
 Adamsville – census-designated place della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Adamsville – località nei pressi di Little Compton, Rhode Island
 Adamsville – città della Contea di McNairy, Tennessee